Platina bromid se može odnositi na:

Platina(II) bromid, PtBr2
Platina(IV) bromid, PtBr4